een groot soort portemonnee
portefeuille (map), een map voor het bewaren van papieren
portefeuille (taak), dat wat een openbaar bestuurder is toevertrouwd
portefeuille (belegging), een beleggingsportefeuille: de samenstelling van vermogenstitels die iemand als belegging aanhoudt